Erster Mai oder 1. Mai steht für:

 Erster Mai, Feiertag
 Erster Mai in Kreuzberg, Veranstaltungen am 1. Mai
 Stadion Erster Mai, Pjöngjang
 1. Mai, Kalendertag
 1. Mai 87, deutsche Band 
 1. Mai – Helden bei der Arbeit, deutscher Episodenfilm (2008)
 U-Bahnhof 1 Mai, Bukarest
Siehe auch:
 Perwomajsk
 Primero de Mayo